Sankt Laurentii kyrka kan avse:

Sverige
Sankt Laurentii kyrka, Falkenberg
Sankt Laurentii kyrka, Lund
Sankt Laurentii kyrka, Söderköping

Danmark
Sankt Laurentii kyrka, Skagen, den igensandade kyrkan i Skagen.
Sankt Laurentii kyrka, Roskilde
Sankt Laurentii romersk-katolska kyrka, Roskilde

Se även
 Sankt Laurentius
 Sankt Lars kyrka